Turnstile ist der englische Name für:

 Drehkreuz, siehe Abschnitt Drehkreuze im Artikel Vereinzelungsanlage
 Turnstile-Antenne, siehe Schmetterlingsantenne
 eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band, siehe Turnstile (Band)

Sonstiges:
 Turnstile Ridge, Gebirgskamm in der Britannia Range, Antarktika